Constantina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Constantina (kommun i Brasilien), Rio Grande do Sul,

Spanien 

 Constantina (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar